Lebel-sur-Quévillon är en kommun (av typen ville) i provinsen Québec i Kanada. Den ligger i regionen Nord-du-Québec. Antalet invånare var  vid folkräkningen 2016.

I kommunen finns en klimatstation. Där är årsmedeltemperaturen 1,0 °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är 17,2 °C, och den kallaste är januari, med -17,9 °C. Genomsnittlig årsnederbörd är 927,8 millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt 120,6 mm nederbörd, och den torraste är februari, med 28,8 mm nederbörd.

Källor

Externa länkar
Ville de Lebel-sur-Quévillon, kommunens webbplats.

Kommuner i Québec